Huia bezeichnet
 einen neuseeländischen Vogel, siehe Huia
 eine Gattung der Echten Frösche, siehe Huia (Gattung)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Huia (Neuseeland)